Алькальде () — испанская фамилия. Известные носители:

 Алькальде, Мануэль (1956—2004) — испанский легкоатлет.
 Алькальде, Теодоро (1913—1995) — перуанский футболист, нападающий и в более поздние годы — фланговый полузащитник.
 Алькальде, Хорхе (1916—1990) — перуанский футболист, нападающий.
 Алькальде Лухан, Луиса Мария (род. 1987) — мексиканский политик.

См. также 
 Алькайд
 Алькальд